Поліщу́к — поширене українське прізвище, буквально означає — «мешканець Полісся».

А 
 Поліщук Анатолій Антонович (* 1950) — український радянський волейболіст, нападник. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Поліщук Анатолій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Анатолій Олегович (* 1967) — радянський та український футболіст, що грав на позиції захисника.
 Поліщук Анатолій Костянтинович (* 1948) — секретар Київського обласного комітету КПУ, 1-й секретар Переяслав-Хмельницького міського комітету КПУ Київської області.
 Поліщук Анатолій Олександрович (1974—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Антон Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Поліщук Анна Василівна — концертмейстер Київського національного академічного театру оперети, заслужений артист України
 Поліщук Антон Андрійович (1882 — ?) — радянський діяч, залізничник. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання (1940—1947).
 Поліщук Афанасій Лукич (1903—1953) — бригадний генерал.

В 
 Поліщук Вадим Вікторович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Валентин Михайлович (1940) — народний умілець, краєзнавець, почесний донор.
 Поліщук Валерій Борисович (1951) — український науковець в галузі інформаційних технологій.
 Поліщук Валерій Петрович (1958—2017) — український вірусолог, доктор біологічних наук (2000), професор (2001).
 Поліщук Валерій Миколайович (* 1962) — український психолог, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 Поліщук Валер'ян Львович (1897—1937) — український письменник, критик і публіцист.
 Поліщук Віктор Варфоломійович (1925—2008) — канадський публіцист.
 Поліщук Віктор Васильович — старший прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Поліщук Віктор Петрович (1915—2006) — український актор. Заслужений артист України (1995).
 Поліщук Віктор Петрович (1931—2017) — професор, доктор сільськогосподарських наук.
 Поліщук Віктор Степанович (1976) — впливовий український бізнесмен.
 Поліщук Віктор Трохимович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Вікторія Олегівна (2000—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасни російсько-української війни, що загинула в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Поліщук Віталій Володимирович (1934—1999) — український біогеограф.
 Поліщук Володимир Васильович (* 1974) — український футболіст, захисник.
 Поліщук Володимир Валерійович (1959—1992) — кримінальний «авторитет» міста Києва кінця 1980-х, початку 1990-х.
 Поліщук Володимир Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Володимир Петрович (1963) — український журналіст, начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України, полковник міліції.
 Поліщук Володимир Петрович (1949) — радянський футболіст та футбольний тренер. Український футбольний функціонер.
 Поліщук Володимир Сергійович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Володимир Трохимович ( 1953) — український літературознавець.

Г 
 Поліщук Ганна Микитівна (1911 — ?) — голова промислової артілі. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Поліщук Григорій (* 1981) — український художник, акваріуміст, акваскейпер.

Д 
 Поліщук Денис Валерійович (* 1990) — громадський діяч, активіст, лейтенант ЗСУ.
 Поліщук Дмитро Валерійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Поліщук Дмитро Миколайович — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

Є 
 Поліщук Євгенія Федорівна (1924 — ?) — директор Любарської МТС Любарського району Житомирської області. Депутат Верховної Ради СРСР 3—4-го скликань.

І 
 Поліщук Іван Михайлович (1916—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Поліщук Іван Сергійович — старший лейтенант Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни.
 Поліщук Іванна Володимирівна (? — 2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни.
 Поліщук Ігор Дмитрович (1972—2022) — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Ігор Ігорович (*1988) — секретар Луцької міської ради, в.о. Луцького міського голови (2017).
 Поліщук Ігор Костянтинович (* 1952) — український теріолог, фахівець з охорони природи, екології тварин та аналізу степових фауністичних угруповань.
 Поліщук Ілля Олегович (* 1996) — український гравець у волейбол і пляжний волейбол, зв'язуючий. Майстер спорту України з волейболу.
 Поліщук Ірина Євгенівна — завідувач кафедри Херсонського державного університету, кандидат філософських наук, заслужений працівник освіти України (2019).

Й 
 Поліщук Йосип Адамович (1907—1978) — український радянський психіатр.

К 
 Поліщук Катерина Олександрівна (* 2001) — українська поетка, акторка, парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни.
 Поліщук Кирило Ананійович ( 1959) — народний депутат.
 Поліщук Кирило Миколайович (* 1991) — український поет та прозаїк.
 Поліщук Клим Лаврентійович (1891 — †1937) — український письменник, публіцист, автор історичних романів.
 Поліщук Корній Фролович — заслужений вчитель України, відмінник народної освіти.
 Поліщук Костянтин Володимирович (* 1970) — український футболіст, захисник та тренер.

Л 
 Поліщук Леся Дем'янівна (* 1956) — українська радянська діячка, доярка колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Поліщук Любов Григорівна (1949—2006) — російська актриса. Народна артистка Росії (1994).
 Поліщук Любов Костянтинівна (1913—1978) — український вчений, доктор біологічних наук, професор.
 Поліщук Леонід Клавдійович (нар. 1954) – український науковець, доктор технічних наук, професор, академік Підйомно-транспортної академії України.

М 
 Поліщук Максим Іванович ( 1984) — український велогонщик, заслужений майстер спорту України з велоспорту, майстер спорту міжнародного класу.
 Поліщук Микола Єфремович ( 1944) — народний депутат України 4-го скликання, міністр охорони здоров'я України (2005—2006).
 Поліщук Михайло Андрійович (1960—1988) — прапорщик прикордонних військ КДБ СРСР, учасник війни в Афганістані, загинув при виконанні службових обов'язків, кавалер низки державних нагород.
 Поліщук Михайло Михайлович (* 1989) — російський плавець, олімпієць.

Н 
 Поліщук Назарій Іванович (1996—2021) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Наталія Валеріївна (* 1985) — філолог, журналіст, викладач, науковець, літературний критик, поет, прозаїк.
 Поліщук Наталія Василівна — учителька Мізоцького НВК Здолбунівської районної ради (Рівненська область), заслужена учителька України
 Поліщук Наталія Юріївна (* 1983) — українська художниця.
 Поліщук Наталія ( 1962) — українська акторка кіно та дубляжу.

О 
 Поліщук Олег Васильович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поліщук Олег Вікторович ( 1968) — народний депутат України.
 Поліщук Олег Леонідович (* 1992) — український футболіст, півзахисник.
 Поліщук Олександр Дмитрович (* 1948) — радянський футболіст та український тренер, виступав на позиції півзахисника.
 Поліщук Олександр Лазаревич (1923—1979) — радянський письменник-фантаст.
 Поліщук Олександр Миколайович ( 1963) — заступник Міністра оборони України. Генерал-майор запасу.
 Поліщук Олександр Степанович — директор історико-археологічного музею «Прадавня Аратта — Україна».

П 
 Поліщук Петро Миколайович ( 1952) — український поет.
 Поліщук Петро Павлович (1948—2017) — секретар Житомирського обласного комітету КПУ, 1-й секретар Бердичівського міського комітету КПУ.
 Поліщук Петро Петрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Р 
 Поліщук Роман Володимирович ( 1978) — колишній український футболіст.
 Поліщук Роман Ярославович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Поліщук Сергій Аркадійович — старший солдат запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Поліщук Сергій Болеславович (* 1974) — український футболіст, воротар.
 Поліщук Сергій Володимирович ( 1973) — український політик.
 Поліщук Сергій Григорович — полковник служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Поліщук Світлана Анатоліївна (нар. 1964) — український психолог, кандидат психологічних наук, доцент, психолог-консультант, відмінник освіти України

Т 
 Поліщук Тамара Адамівна (1934—1996) — бандуристка.
 Поліщук Тамара Вікторівна (* 1956) — українська журналістка, громадсько-культурна та музейна діячка, член Національної спілки журналістів України.
 Поліщук Тетяна Іванівна (* 1961) — художниця-живописець прикладного мистецтва.
 Поліщук Тетяна Петрівна — заслужений працівник освіти України.
 Поліщук Тетяна Семенівна (1924—2005) — ланкова; Герой Соціалістичної Праці.

Ф 
 Поліщук Федір Аврамович ( 1938) — дитячий хірург-уролог, засновник дитячої урологічної служби в Рівненській області
 Поліщук Федір Васильович (* 1979) — казахський хокеїст, центральний нападник.

Ю 
 Поліщук Юрій Васильович (1982—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Я 
 Поліщук Ярослав Олексійович ( 1960) — літературознавець, культуролог, краєзнавець.

Подвійні прізвища 
 Поліщук-Московець Наталія Володимирівна — артистка драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, заслужений артист України

Див. також 
 Поліщуки

Примітки 

Прізвища на -ук